Abtei von Alcobaça steht für:
 Mosteiro de Alcobaça, ehemaliges Zisterzienser-Kloster in Alcobaça, Portugal
 Coutos de Alcobaça, das frühere Herrschaftsgebiet der Abtei von Alcobaça